Pterocirrus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1868. Pterocirrus ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pterocirrus